«Hats Off to (Roy) Harper» () — блюзовая песня британской рок-группы Led Zeppelin с их третьего студийного альбома Led Zeppelin III.

История 
Песня написана в тот период, когда Плант и Пейдж перебрались в коттедж Bron-Yr-Aur в Уэльсе в начале 1970 года, чтобы немного передохнуть от изнурительного графика. Записана в Olympic Studios (Лондон), сведена в Island Studios.

Описание 
Композиция и текст являются попурри из известных блюзовых песен, в том числе «Shake 'Em on Down» Букки Уайта, «I Feel So Bad» Чака Уиллиса, «Travelling Riverside Blues» Роберта Джонсона и др., однако на оригинальной обложке альбома о песне было написано «народная, в аранжировке Чарльза Обскюра» (Чарльз Обскюр — это шуточный псевдоним Пейджа). Песня посвящена блюзовому певцу Рою Харперу, долгое время сотрудничавшему с Led Zeppelin. Он также известен исполнением лид-вокала в песне «Have a Cigar» из альбома Wish You Were Here группы Pink Floyd.

Харпер вспоминает:

Я пошёл в офис [Led Zeppelin] на Оксфорд-стрит, где были Питер Грант и Микки Мост. И однажды Джимми Пейдж был там и вручил мне новую пластинку. Я просто сказал спасибо и взял её под мышку. Джимми сказал: «Взгляни на неё». Ну я покрутил колёсико и снова взял под руку. Очень красиво и всё такое. Тогда он сказал «Взгляни же на неё!». И тут я обнаружил «Hats Off To (Roy) Harper». Я был очень тронут.

Джимми Пейдж сказал о песне, что она посвящена всем тем людям, которые придерживаются своего мнения и имеют мужество не продаться.

Участники 
 Роберт Плант — вокал
 Джимми Пэйдж — слайд-гитара

Концертные исполнения 
«Hats Off to (Roy) Harper» исполнялась группой на концертах в попурри с песнями «How Many More Times» и «Whole Lotta Love», но отдельно и в целости никогда не исполнялась. Попурри с тяжёлыми песнями объясняется желанием группы получить более акустическое звучание ранних песен.

Примечания 

Песни Led Zeppelin
Песни 1970 года